Berthoud – città statunitense della Contea di Larimer in Colorado
 Berthoud – piatto unico originario dell'Alta Savoia a base di formaggio Abondance fuso e vino bianco
 Berthoud – nome francese di Burgdorf, comune svizzero del Canton Berna

Persone 

 Ferdinand Berthoud (1727 – 1807)) – orologiaio svizzero
 Gabrielle Berthoud (1807 — 1887) — storica svizzera 
 Henri Berthoud (1877 — 1948) – politico svizzero, consigliere nazionale
 Roberto Berthoud – partigiano italiano